Goose Bay (Newfoundland), een baai van het Canadese eiland Newfoundland
 Happy Valley-Goose Bay, een gemeente in de Canadese regio Labrador
 Goose Bay (baai in Labrador), de baai waaraan die gemeente ligt
 Goose Bay (plaats in Labrador), een plaats in die gemeente
 CFB Goose Bay, een vliegbasis in die gemeente